La Coppa di Russia 2022-2023 () è la 22ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 32 squadre iscritte alla Superliga 1, alla Superliga 2, al campionato giovanile e alla VTB United League 2019-2020. Tuttavia solo cinque squadre della VTB United League (Basketbol'nyj klub Zenit Sankt-Peterburg, Basketbol'nyj klub UNICS, Basketbol'nyj klub Nižnij Novgorod, BC Samara e il Basketbol'nyj klub MBA) prendono parte al torneo.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 12 squadre vengono divise in tre gruppi, le squadre classificate al primo posto e la migliore seconda avanzano al secondo turno, in cui solo due squadre accedono alla fase due.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le 14 squadre iscritte alla Superliga 1: le migliori due classificate nella VTB United League 2021-2022 entrano in gioco direttamente dai quarti di finale, mentre le restanti tre agli ottavi; inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C 

Nižnij Novgorod II
Rusiči Kursk
Novomoskovsk
Metallurg Lipeck
Zenit San Pietroburgo II

Secondo turno 

Coppa Takaranova

Terzo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
VTB United League 2022-2023

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2022
Pallacanestro nel 2023
Coppa di Russia di pallacanestro maschile